Кафедра́льная пло́щадь () в Вильнюсе — одна из главных площадей в городе. Располагается в Старом городе у Кафедрального собора Святого Станислава; в советское время носила название площади Гедимина. Расположенная на скрещении главных улиц Вильнюса — древней улицы Пилес и проспекта Гедимина, сформировавшего центральную ось города конца XIX — первой половины XX века, Кафедральная площадь является главным местом городской публичной жизни. Здесь проходят ярмарки и народные гуляния, военные парады, концерты, встречи Нового года, религиозные церемонии, общественно-политические мероприятия. Площадь относят к наиболее оживлённому месту города, одной из главных туристических достопримечательностей, наиболее известным и важным символам Литвы.

История 

Площадь формировалась на протяжении XIX века. Прежде часть её была застроена жилыми домами, часть занимал Нижний замок. Часть его остатков была с перестройкой включена в состав крепости (1831—1878), часть зданий была снесена, чтобы освободить пространство перед крепостью (эспланада). Здесь проходили парады российских войск и ежегодные ярмарки Казюка 4 марта.

Площадь в основном сформировалась после сноса в 1884 году последних остатков ликвидированной в 1878 году крепости и возведения вокруг открытого пространства в центре города массивных зданий: в западной части Тышкевич возвёл трёхэтажный дворец (позднее приспособленный под нужды окружного суда, а в XIX веке — Центральный телеграф). На месте резиденции епископа строились и перестраивались здания государственных учреждений. С 1884 года в восточной и северной части территории бывшего Нижнего замка были устроены скверы. С 1885 года на площади каждые два года проводились сельскохозяйственные выставки. Местом проведения ярмарок Казюка с 1892 года стала Лукишская площадь.

Сквер с правой стороны площади, неофициально называвшийся Телятником, к 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина был дополнительно благоустроен и назван Пушкинским. В 1900 году здесь был открыт памятник Пушкину по проекту виленского художника Василия Грязнова. Во время Первой мировой войны с приближением немцев к городу в 1915 году бронзовый бюст поэта был эвакуирован вглубь России. Оставшийся постамент был использован позднее, в 1922 году, для памятника Станиславу Монюшке в сквере на улице Виленской (ныне Вильняус) у костёла Святой Екатерины. В 1955 году у тогдашней площади Гедиминаса был вновь установлен памятник Пушкину (скульптор Бронюс Вишняускас, архитектор Витаутас Насвитис), в 1992 году перенесённый в парк Маркучяй, бывшее имение Григория Александровича Пушкина Маркутье, и установлен рядом с Литературным музеем А. С. Пушкина.

В 1902—1903 годах на части Кафедральной площади был устроен сквер овальной формы, а площадь была обсажена деревьями. В восточной части сквера в сентябре 1903 года (по другим сведениям в сентябре 1904 года) был открыт памятник Екатерине Великой (скульптор Марк Антокольский) внушительных размеров: бронзовая фигура императрицы высотой 2,5 м, постамент из красного гранита высотой 4,3 м. Памятник был эвакуирован во время Первой мировой войны в 1915 году вглубь России.

В 1938 году была проведена реставрация площади и обустроены прилегающие территории. Для эффектного выделения величественной архитектуры собора были вырублены деревья, с поверхности площади снят слой земли глубиной в 3 м, при этом проведены контрольные археологические исследования. К 1940 году площадь приобрела вид, сохранявшийся до конца XX века, — мощёная бетонными плитами, лежащая ниже уровня собора приблизительно на метр, с трёх сторон опоясанная возвышениями в три—пять ступени.

Описание 

Западную сторону площади замыкают улица Швянтарагё, за которой лежит сквер Одминю, и улица Врублевскё; отсюда начинается проспект Гедимина в западном направлении. 

Вдоль южной стороны площади лежит короткая улица Швянтарагё (, до войны , в советское время Ю. Янонё, ) со зданиями католической Курии Вильнюсской архиепископии и Министерства внутренних дел Литвы. Её продолжение — улица Барборос Радвилайтес, напротив которой лежит сквер. От пересечения улиц Швянтарагё и Барборос Радвилайтес у юго-восточного угла площади начинается улица Пилес. На месте, где располагались Замковые ворота, в 2006 году проводились археологические раскопки. Предполагается обнаруженные остатки Нижнего замка и жилых строений законсервировать и оставить доступными для обозрения. К этому месту выходит угол парка, замыкающего правую восточную сторону площади.

В северо-восточном углу площади с 2002 года велось восстановление Дворца правителей (фактически постройка заново комплекса зданий, воспроизводящего окончательно разрушенные к 1801 году). 6 июля 2009 года при участии руководителей 15 государств состоялось символическое открытие восстановленного, но окончательно ещё не обустроенного Дворца великих князей литовских. 6 июля 2013 года для посетителей открылись два из четырёх корпусов Национального музея Дворца великих князей литовских.

В нескольких метрах от Кафедрального собора возвышается башня колокольни высотой 57 м. В её основании лежит круглая угловая башня древнего крепостного комплекса Нижнего замка. Высказывалось также мнение, что основание колокольни в древности было языческим святилищем или его частью, а с площадки на её верху жрецы провозглашали волю богов. Нижняя часть колокольни относится к XIII веку. Верхние ярусы были надстроены в XVIII веке, а классицистское завершение колокольни — при реконструкции собора вXIX века.

Неподалёку от колокольни в поверхность площади вмурована плита с круговой надписью  (на литовском языке «чудо»). Существует мнение, что оно знаменует место, в котором в 1989 году началась живая цепь «Балтийского пути», протянувшаяся на 650 км от Вильнюса до Таллина. Считается, что для исполнения желаний нужно три раза повернуться, стоя на плите.. Плита был уложена в 1999 году (автор идеи Гитянис Умбрасас; реконструирована в июне 2003 года).

Другое примечательное сооружение на площади — открытый в 1996 году памятник основателю Вильнюса великому князю литовскому Гедимину (скульптор Витаутас Кашуба). Бронза, использованная для памятника, была конфискована таможенниками на границе и передана ими городу. Мраморный постамент — дар правительства Украины.

На площади проходят ярмарки, различного рода празднества и официальные церемонии. Здесь устанавливается рождественская ёлка и проходят массовые гуляния при встрече Нового года.

Примечания

Литература 
 Wilno. Przewodnik krajoznawczy Juliusza Kłosa, Prof. Uniwersytetu St. Batorego. Wydanie trzecie poprawione po zgonie autora. Wilno, 1937. S. 130—132.
 А. Папшис. Вильнюс. Вильнюс: Минтис, 1977. С. 40.
 Vladas Drėma. Dingęs Vilnius. Vilnius: Vaga, 1991. ISBN 5-415-00366-5. P. 126—131.

Ссылки 
 
 
 Вебкамера

Площади Вильнюса